Беглянка:
 «Беглянка» — роман Марселя Пруста из цикла «В поисках утраченного времени».
 «Беглянка» — утерянный фильм режиссёра Уильяма де Милля.
 «Беглянка» — седьмой эпизод третьего сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

См. также 
 «Беглянки» — фильм режиссёра Юсупа Разыкова.
 Runaway (песня Дела Шеннона)
 Runaway (песня Bon Jovi)